El término overkill puede referirse:

 a la capacidad de destruir a un enemigo o a la especie humana entera repetidas veces en el contexto de una guerra nuclear;
 a cualquier otra situación de violencia en la que se aplica una fuerza desmesurada para la consecución de los objetivos;

Música 
 a Overkill, la banda musical estadounidense de thrash metal;
 a Overkill, el álbum de la banda de heavy metal británica Motörhead;
 a Overkill, la canción del mismo álbum;
 a Overkill, la canción de la banda de rock australiana Men at Work, del álbum Cargo;
 a Overkill, álbum del compositor de complextro Aleksander Vinter.